Olechnowicz – polskie nazwisko, w Polsce nosi je ok. 1500 osób.

Osoby noszące to nazwisko:
 Antoni Olechnowicz (ur. 13 czerwca 1905 w Marguciszkach, zm. 8 lutego 1951 w Warszawie) – oficer służby stałej Wojska Polskiego.
 Bogdan Olechnowicz (ur. 23 maja 1967 w Olsztynie) – pastor Chrześcijańskiej Wspólnoty "Górna Izba" w Gorzowie Wielkopolskim.
 Bogusława Olechnowicz-Dzierżak (ur. 22 listopada 1962 w Słupsku) – polska judoczka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Seulu i Barcelonie, mistrzyni Polski i Europy w judo.
 Hanna Olechnowicz (ur. 15 grudnia 1918 w Warszawie) – polska psycholog.
 Paweł Olechnowicz (ur. 1952 w Puszczy Obalskiej na Wileńszczyźnie) – polski menedżer, w latach 2002–2016 prezes zarządu Grupy Lotos.
Tadeusz Olechnowicz (1936 - 2016) - kapitan żeglugi wielkiej, komendant "Daru Pomorza" i "Daru Młodzieży"
 Władysław Olechnowicz (ur. 27 maja 1848 w Olszance, zm. 3 września 1918 w Czerwonym Dworze) – polski lekarz psychiatra, antropolog.

Przypisy 

Polskie nazwiska